Géorgiques (du grec ancien  / , « agriculture ») est le titre de nombreux traités antiques sur l'agriculture. On compte notamment :
 les Géorgiques de Virgile, les plus célèbres () ;
 les Géorgiques du pseudo-Démocrite () ;
 les Géorgiques de Cassius Dionysus () ;
 les Géorgiques de Diophane de Nicée ().

En référence à Virgile, Les Géorgiques est aussi le titre d'un roman de Claude Simon paru en 1981.